Mikrofon i siykyra – siódmy, jubileuszowy album Dohtora Mioda (15-lecie działalności twórczej). Wydany w 2006 roku.

Lista utworów 

Albumy Dohtora Mioda
Albumy muzyczne wydane w roku 2006